GAR est un acronyme pouvant désigner :
 gestion axée sur les résultats, un mode de gestion de l'administration publique ;
 Grande armée de la république, une organisation d'anciens combattants de l'Union de la guerre de Sécession ;
 Grupo de Acción Rápida, un groupe d'action rapide de la Garde civile espagnole ;
 Gestionnaire d'accès aux ressources, une solution technique portée par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, et opérée par RENATER au bénéfice des écoles et établissements scolaires français.

Gar est une abréviation pouvant désigner :
 général d'armée.

Gar est un nom pouvant désigner :
 Xian de Gar, un district administratif de la région autonome du Tibet en Chine ;
 Gar, une musique et une danse traditionnelle au Tibet ;
 gar, le nom anglais des Lepisosteidés, une famille de poissons.